Termenul „Maar” se poate referi la:

Maar - lac vulcanic
Doe Maar - o formație de muzică pop olandeză
Dora Maar (1907–1997) (Theodora Markovitch) - pictoriță, prietenă a lui Pablo Picasso

Nume de familie germane